Sirija
 Daraa, grad
 Daraa (nahija)
 Daraa (okrug)
 Daraa (pokrajina)